Edmond Rostand – poeta e drammaturgo
 Jean Rostand – biologo, filosofo e aforista
 Maurice Rostand – scrittore